Тигранов — армянская фамилия; имеет женскую форму Тигранова.
 Тигранов, Георгий Григорьевич (1908—1991) — советский музыковед.
 Тигранов, Иосиф Михайлович (1904—1952) — советский инженер-строитель, лауреат Сталинской премии.
 Тигранов, Леонид Фаддеевич (1871—?) — генерал-майор (1916), затем преподаватель советских военных академий.
 Тигранов, Сиракан Фаддеевич (более известен под фамилией Тигранян; 1875—1947) — преподаватель, депутат Государственной думы, министр иностранных дел Армянской республики.

Тигранова 
 Тигранова, Ирина Георгиевна (1936—2011) — советский и армянский музыковед.